Седмият македоно-одрински конгрес на Македонската организация се провежда в град София от 30 юли до 5 август 1900 година. Конгресът прекръщава организацията на Македоно-одринска след връщането в нея на отцепилото се в 1896 година одринско дружество „Странджа“.

Делегати 
На конгреса присъстват 89 делегати и двама представители на Вътрешната организация Гоце Делчев и Гьорче Петров.

За председател на конгреса е избран Тодор Някшев, подпредседатели са доктор Димитър Владов и доктор Петков, а секретари са Ст. Баръмов, Христо Негенцов, Александър Конев и Антон Попстоянов.

Решения 
Седмият конгрес констатира, че причините за неразбирателствата между Вътрешната организация и Върховният македоно-одрински комитет лежат в:

На конгреса започва дискусия с цел достигане до съгласие за програмите на двете организации се стига до следните идеи:

1. Македонското движение по своята природа е масово.

2. То не е и не може да бъде дело на политици.

3. Автономията на Македония не трявба да се свързва с тази на княжеството поради някакви техни комбинации.

На осмото си заседание на 4 август 77 делегати на конгреса избират нов Върховен комитет и Контролна комисия в състав:

На последното девето заседание на конгреса Борис Сарафов заявява, че:

Бележки 

Върховен македоно-одрински комитет